Gandil ist der Familienname folgender Personen:

 Georges Gandil (1926–1999), französischer Kanute
 Johannes Gandil (1873–1956), dänischer Fußballspieler